Jean-Joseph Cohen (1929-2007), journaliste et patron de presse français ;
 Abby Joseph Cohen (née en 1952), économiste américaine ;
 Joseph Cohen (né en 1971), philosophe français.

Voir aussi